Millevoye ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hubert Millevoye (1782–1816), französischer Dichter
 Lucien Millevoye (1850–1918), französischer Journalist und Politiker